Le tournoi de tennis US Hardcourt est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier III, se dispute à San Antonio du  au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Hardcourt
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1990
US Hardcourt
Tennis aux États-Unis en 1990
Événement sportif à San Antonio
Compétition de tennis au Texas
Tennis en mars 1990
Tennis en avril 1990